O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2003-04 foi a epoca de Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 10. O Segunda Divisão nó disputado por temporada,

O campeão do torneio foi o Académica da Praia conqustou o título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2004.

Clubes
 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Delta
 Desportivo da Praia
 Paiol
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 Vitória FC

Resumo da Temporada
A edição 2003-04 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Académica da Praia

Classificação Final

Primeira Divisão

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2003 em Cabo Verde
2004 em Cabo Verde
Década de 2000 na Ilha de Santiago